( für etwa In-der-Reihe-Ausführung) bezeichnet die Beschränkung, Befehle nur strikt nach Programmreihenfolge abarbeiten zu können. Dies steht im Gegensatz zur , bei der Befehle in den Ausführungseinheiten eines (meist) superskalaren Prozessors außerhalb der Programmreihenfolge ausgeführt werden mit dem Ziel, die Stufen der Pipeline möglichst gut auszulasten.

Rechnerarchitektur